The Facts of Life est le titre original du film américain Voulez-vous pêcher avec moi ?, réalisé par Melvin Frank en 1960.
 The Facts of Life est le titre original de la série télévisée américaine Drôle de vie, créée par Dick Clair et Jenna McMahon en 1979.
 The Facts of Life est un album du groupe Black Box Recorder sorti en 2000.